Соревнования в беге на 10 000 метров у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2012 года прошли на Олимпийском стадионе 30 июня.

Медалисты

Финал 
Финал состоялся 30 июня 2012 года в 21:00 по местному времени.

Ссылки 
 Результаты

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике 2012